Jordi Sànchez i Picanyol, activista polític i social català
 Jordi Sànchez i Zaragoza, actor català